Israel es un nombre hebreo (ישׂראל, Yisra'el o Yiśrā’ēl, en árabe إسرائيل, Isrā'īl) cuyo significado tradicional es «el que lucha con Dios», aunque se han sugerido otras etimologías. Conocido en el Levante desde el Bronce Medio (en eblaíta: 𒅖𒊏𒅋, išrail y en ugarítico: 𐎊𐎌𐎗𐎛𐎍, yšrʾil), según la Biblia fue el nombre dado por un ángel al patriarca Jacob, después de luchar ambos en el río Jaboc (Génesis 32: 22-28). 

De este nombre provienen:
 El Reino de Israel, establecido por los moradores de las Tierras Altas de Canaán (según la cronología tradicional ca. 1020 a. C., en el , según la arqueología) destruido por el imperio asirio en 722 a. C).
 Los israelitas, los nativos de este reino, considerados descendientes del patriarca Jacob / Israel.
 Las tribus de Israel, las doce tribus que atribuían su origen a los doce hijos de Jacob / Israel.
 Los Hijos de Israel, término bíblico para los israelitas.
 El Pueblo de Israel, en un sentido teológico, los moradores del reino de Israel y el reino de Judá que prometieron fidelidad a Yahveh. Usado en la tradición judeocristiana como sinónimo de pueblo elegido por Dios.
 La Tierra de Israel, (en hebreo: ארץ ישראל‎; Eretz Yisrael, en griego: γῆ Ἰσραήλ; gē Ísraēl, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento), término usado históricamente por la tradición rabínica para referirse al territorio histórico ocupado por los antiguos israelitas, conocido como Tierra Prometida y recuperado por el sionismo.
El Estado de Israel, establecido por el pueblo judío en el mandato de Palestina desde 1948. 
Los israelíes, ciudadanos del mencionado estado.
 Bene-Israel, grupo étnico de la India que afirma ser descendientes de judíos exiliados.

Nombre 
Personas famosas se llaman Israel
 Israel (obispo de Albania Caucásica), S. VII.
 Israel Crisóstomo "Izzy" Alcántara, beisbolista dominicano.
 Israel Asper (1932-2003), magnate de los medios de comunicación canadienses.
 Israel Baline (1888-1989), nombre de nacimiento de Irving Berlin.
 'Israel Ben Eliezer, rabino polaco.
 Israel Cruz (n. 1983), nombre original del cantante filipino-australiano Israel.
 Israel Dagg (n. 1988), jugador neozelandés de rugby.
 Israel de los Ángeles Díaz Gramajo (1913-1993), maestro en educación primaria.
 Israel de Aksum, emperador etíope del S. VI.
 Israel de Krems, rabino austriaco de los siglos XIV-XV.
 Israel Folau (n. 1989), jugador australiano de rugby.
 Israel Gelfand (1913-2009), matemático ruso.
 Israel Bascón Gigato (n. 1987), jugador español de fútbol.
 Israel Hands, pirata del .
 Israel Houghton (n. 1971), cantante estadounidense y activista cristiano.
 Israel Idonije (n. 1980), jugador nigeriano de fútbol americano.
 Israel Jaitovich (n. 1969), actor, productor de televisión y piloto de carreras mexicano.
 Israel Kamakawiwoʻole, cantante hawaiano.
 Israel Katz, ministro israelí de Agricultura (2002 - presente).
 Israel Kirzner, economista estadounidense.
 Israel "Izzy" Lang, jugador de fútbol americano.
 Israel Lipski, criminal londinense.
 Israel Machado (n. 1960), jugador brasileño de baloncesto.
 Israel Ochoa (n. 1964), ciclista colombiano.
 Israel Pascual, portero mexicano de fútbol sintético.
 Israel Pérez, periodista deportivo y relator paraguayo. 
 Israel Putnam, general estadounidense.
 Israel Regardie, ocultista británico.
 Israel Shajak, escritor israelí.
 Israel Shamir, periodista israelí.
 Israel Vázquez (n. 1977), boxeador mexicano.
 Israel Zúñiga, futbolista peruano.
 Yisrael Meir Lau (n. 1937), rabino israelí.

Apellido 
 Lee Israel, autora estadounidense.
 Mel Allen, nacido Melvin Allen Israel, comentarista deportivo estadounidense. 
 Menasseh Ben Israel, rabino, escritor, diplomático y editor judeoportugués. 
 Rinus Israël (n. 1942), futbolista y entrenador neerlandés.
 Sergio Israel (n. 1957), periodista y escritor uruguayo.

Topónimos 
 La Avenida Estado de Israel en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 La villa República de Israel, barrio de Temuco, Chile.